Il doppio del torneo di tennis McDonald's Burnie International 2 2007, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Samuel Groth e Joseph Sirianni che hanno battuto in finale Nima Roshan e Jose Statham 6-3, 1-6, [10-4].

Teste di serie 

 Carsten Ball /  Adam Feeney (quarti di finale)
 James Cerretani /  Nicholas Monroe (quarti di finale)

 Rameez Junaid /  Daniel King-Turner (primo turno)
 Ivan Cerovic /  Ivo Klec (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

McDonald's Burnie International 2007